Gunship (стилизованно под GUNSHIP) — британская синтвейв-группа, образованная в 2010 году музыкантом  и певцом , к которым позже присоединился барабанщик Алекс Джингелл (). Музыку Gunship характеризуют как написанную «под влиянием саундтреков кино, телевизионных шоу, видеоигр и мультфильмов 80-х».

История 
В то время как другой музыкальный проект Хейга и Уэстауэя (Fightstar) был на время заморожен, музыканты решили сосредоточиться на своей другой музыкальной группе, названной ими Gunship. К ним присоединялся их давний соратник и близкий друг, Алекс Джингелл.

В 2015 году Gunship выпустили дебютный одноимённый альбом, который был хорошо принят зрителями и критиками в электронной и бумажной рок-прессе, за звучание как в то самое десятилетие",, и за его превосходное современное производство.

В первый альбом Gunship вошли совместные работы с Лу Хейтером (New Young Pony Club, Tomorrows World), Чарли Симпсон (Fightstar, Busted), Мартином Гречом и Stella Le Page.

Музыкальный стиль 
Gunship имеют репутацию создателей интересных и инновационных музыкальных клипов.. Их клип «Tech Noir», сделанный в духе ностальгии по 1980-м годам, был снят совместно с режиссёром Джоном Карпентером и аниматором . Карпентер назвал «Tech Noir» «Одной из моих любимых песен года», также заявив, что «Было бы интересно сотрудничать с Gunship». Gunship также создал «первое музыкальное видео, сделанное в редакторе GTA 5 от Rockstar» для песни «The Mountain» и сделал целиком пиксельное музыкальное видео с  на песню «Revel In Your Time».

Состав 
  — вокал, мультиинструменталист
  — мультиинструменталист
 Алекс Джингелл () — мультиинструменталист

Оборудование 
Gunship имеют большую коллекцию синтезаторов и используют сочетание подлинных винтажных синтезаторов и современных, чтобы достичь нужного звучания, включая ,  Prophet 12, DSI Prophet 6, MOOG Minimoog, MOOG Mother 32, и различных подразделений .

Дискография 
 2015 — Gunship (LP)
2018 — Dark All Day (LP)

Позиции в чартах

Ремиксы 
 Carpenter Brut (Tech Noir)
 Makeup and Vanity Set (Black Sun On The Horizon)
 Miami Nights 1984 (Revel In Your Time)

Примечания

Ссылки 
 
 Gunshipmusic на youtube.com

Синтвейв-исполнители
Электронные музыкальные коллективы Великобритании